Fremstad ist der Familienname folgender Personen:

 Mads Fremstad (* 1994), norwegischer Handballschiedsrichter
 Olive Fremstad (1871–1951), schwedisch-US-amerikanische Opernsängerin